Об'єкти NGC
Компас (сузір'я)
Галактики